Hexarthra är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Schmarda 1854. Hexarthra ingår i familjen Hexarthridae. 

Hexarthra är enda släktet i familjen Hexarthridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Hexarthra